Silver and gold (1989), een album van Adrian Smith and Project, zie ASAP (rockband)#Discografie
Silver and gold (Dolly Parton) (1991), een lied van Dolly Parton
Silver & gold (album van Neil Young) (2000), een muziekalbum van Neil Young
Silver & gold (nummer van Neil Young) (2000), een nummer van Neil Young
Silver & gold (Vanessa Williams) (2004), een muziekalbum van Vanessa Williams met Burl Ives